Vúlcia (en llatí Vulci) fou una antiga ciutat dels etruscs.

Queden restes etrusques com l'escultura de la portadora d'ofrenes, la gorga d'Isis, l'àmfora que representa una processó (tot del ) i l'escultura coneguda com a "matrimoni ajagut" a la coberta d'un sarcòfag (del ).

Es va sotmetre a Roma el 281 aC. A l'edat mitjana una església és esmentada el 809. Fou més tard seu episcopal (14 d'abril del 1053) però es va despoblar al . És la moderna Vulci.

Ciutats etrusques